Semler ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Sigmund Philipp Semler (1754–1809), deutscher Jurist
 Alfons Semler (1886–1960), deutscher Archivar, Bibliothekar und Hochschullehrer
 Borut Semler (* 1985), slowenischer Fußballspieler
 Christian Semler (1938–2013), deutscher Journalist
 Christian August Semler (1767–1825), deutscher Schriftsteller
 Christian Gottlob Semler (auch Christian Gottlieb Semler, Christian Theophil Semler; 1715–1782), Prediger und Astronom 
 Christoph Semler (1669–1740), deutscher Pädagoge
 Dean Semler (* 1943), australischer Kameramann und Regisseur
 Gustav Adolf Semler (1885–1968), deutscher Schauspieler
 Hans Semler (1902–1979), deutscher SA-Oberführer und Richter
 Heinrich Semler (1841–1888), deutscher Kaufmann und Agronom

 Johann Salomo Semler (1725–1791), deutscher Theologe

 Kurd Semler (1879–1965), deutscher Jurist und Politiker (CDU), Oberbürgermeister von Braunschweig
 Marcus Semler († 1511), deutscher Bergbauunternehmer
 Oliver Semler (* 1974), deutscher Mediziner
 Ricardo Semler (* 1959), brasilianischer Unternehmer
 Wilhelm Semler (1844–1929), deutscher Jurist und Politiker, MdL Braunschweig

Siehe auch:
 Semmler